«Ангелы ада» () — фильм-боевик 1968 года, рассказывающий о противостоянии общества и банд байкеров

Входит в список «40 лучших байкерских фильмов всех времен и народов».

Тэглайн фильма 
LOOK OUT…HERE THEY COME!

Сюжет 
Низко бюджетный и довольно неудачный фильм, выпущенный Джо Соломаном вслед за Hell’s Angels On Wheels.
Том Стерн играет байкера, который вернулся из Вьетнама и пытается направить свой военный опыт на создание огромной банды байкеров-outlaw. Он рассержен на общество и организует банду как форму протеста. В итоге пять сотен «Angels From Hell» нападают на маленький городок, чтобы отомстить шерифу, который жестоко уничтожил одного из байкеров в первых кадрах фильма.

В ролях 
 Том Стерн — Майк
 Арлен Мартел — Джинджер
 Тэд Маркланд — Смайли
 Стив Оливер — Спид
 Пол Бертойа — Натти Норман

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-боевики США
Фильмы о байкерах
Фильмы на английском языке